

Littérature 
 Le Portrait, nouvelle fantastique de Nicolas Gogol ;

Musique 
 Le Portrait, opéra de Mieczyslaw Weinberg ;
 Le Portrait, chanson de Calogero ;

Cinéma 
 Le Portrait, film muet français réalisé par Ferdinand Zecca, sorti en 1904 ;
 Le Portrait, titre alternatif du court métrage muet français La Vengeance de la morte réalisé par Albert Capellani, sorti en 1910 ;
 Le Portrait, film russe réalisé par Ladislas Starewitch, sorti en 1915 ;
 Le Portrait, film japonais de Keisuke Kinoshita sorti en 1948 ;

Télévision 
 Le Portrait, téléfilm américain d'Arthur Penn diffusé en 1993 ;

Peinture 
 Le Portrait, tableau de René Magritte ;

Voir aussi